Ramon Tikaram – attore e doppiatore britannico di origine malese
 Tanita Tikaram – cantante e cantautrice britannica